Вне зоны доступа — второй студийный альбом киргизской поп-рок группы «Город 312», изданный российским лейблом REAL Records в 2006 году.

Об альбоме 
Приблизительно 70 % композиций уже выпускались на дебютном альбоме коллектива — «213 дорог»; для пластинки «Вне зоны доступа» они были перезаписаны группой в составе Светланы Назаренко, Марии, Дмитрия и Леонида Притулы в профессиональной студии при «Мосфильме» с участием приглашённых музыкантов: гитаристов Николая Девлет-Кильдеева («Моральный кодекс») и Александра Асташенка («Корни»), ударников Олега Пунгина («Мумий Тролль»), Ивана Васюкова («Корни»), Игоря Джавад-Заде («Наутилус Помпилиус», среди прочего) и перкуссиониста Артура Мухаметшина.

Треки «Останусь» и «Вне зоны доступа» прозвучали в фильмах «Дневной Дозор» и «Питер FM» соответственно; также они были включены руководством лейбла REAL Records в альбомы-саундтреки к лентам. На песни «Останусь», «Вне зоны доступа» и «Фонари» были сняты видеоклипы. Всё это обеспечило музыкантам рекордное число номинаций на премию MTV Russia Music Awards 2006 года и приз в категории «Лучший дебют». Диск «Вне зоны доступа» получил премию Рекордъ 2007 года как лучший альбом.

Список композиций

Участники записи 
 Светлана «Ая» Назаренко — вокал
 Дмитрий «Дим» Притула — клавишные, бэк-вокал
 Мария «Маша» Илеева-Притула — гитара
 Леонид «Леон» Притула — бас-гитара, бэк-вокал
 Сергей Ковтун — барабаны

Отзывы 
Рецензент  Татьяна Замировская раскритиковала альбом, заявив, что исполнители подобной вторичной музыки смогли покинуть свой гараж только благодаря двум радиохитам. Обозреватель ресурса Звуки.ру Алексей Мажаев — напротив — высказал мнение, что успех группы более чем заслужен, и предположил, что в будущем «Город 312» может занять нишу исполнителей качественного поп-рока. Критик Музыкальной газеты довольно высоко оценил пластинку, назвав музыку коллектива разноплановой, яркой и свежей, а тексты — простыми и в то же время мудрыми.

Примечания 

Альбомы группы «Город 312»
Поп-рок-альбомы
Альбомы REAL Records